Качиони — фамилия:
 Качиони, Иван Петрович (1877—1918) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Пензенской губернии.
 Качиони, Ламбро Дмитриевич (1752—1805) — Георгиевский кавалер; полковник; № 755 (402); 8 сентября 1790.
 Качиони, Ликург Ламбрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8650; 26 ноября 1851.
 Качиони, Спиридон Александрович (1858—1931) — прозаик, сатирик, журналист.